O nome Tito Flávio Vespasiano (latim Titus Flavius Vespasianus) pode se referir a dois imperadores romanos:

 Tito Flávio Sabino Vespasiano, conhecido simplesmente como Vespasiano;
 Tito Flávio Vespasiano Augusto, filho de Vespasiano, conhecido simplesmente como Tito.

Desambiguação